Каньчуґа () — село в Польщі, у гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства.

Історія 

У 1975-1998 роках село належало до Бельського воєводства, підпорядковувалося районній адміністрації в Освенцимі.

Примітки 

Села Освенцимського повіту